
Таэ () — один из австронезийских языков, распространён в провинции Южный Сулавеси (округа  и ).

По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 340 тыс. чел. в 2000 году.

Используется в основном для бытового и домашнего общения, однако существует и письменная традиция (тем не менее, уровень грамотности среди носителей языка невысок, составляя около 20%).

Диалекты 
Среди диалектов данного языка выделяются: буа, северо-восточный луву (боне-боне, масамба), ронкон, южный луву. Цепочка диалектов обнаруживает различную степень схожести с языком тораджа-садан (вплоть до практически полной взаимопонятности).

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Австронезийские языки